Орден «Победа» — высший военный орден СССР, учреждённый указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года об учреждении ордена «Победа» одновременно с солдатским орденом Славы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1944 года утверждены образец и описание ленты ордена «Победа», а также порядок ношения планки с лентой ордена. Всего было 20 награждений и семнадцать кавалеров (трое награждались дважды, один лишён награды посмертно).

История

История создания 
В 1943 году, после коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, у руководства страны возникла необходимость в учреждении высшего военного ордена, к которому можно было представлять особо отличившихся полководцев. Работу над эскизом этой награды поручили сразу нескольким художникам-медальерам.

Первоначально награде предполагалось дать название «За верность Родине».

Одним из первых, в июле 1943 года, представил на рассмотрение проект ордена офицер штаба управления тыла Советской Армии полковник Н. С. Неёлов. Однако этот проект не был одобрен, и работа над созданием эскиза награды была продолжена. Среди различных вариантов предпочтение было отдано эскизу главного художника технического комитета Главного интендантского управления тыла А. И. Кузнецова, уже являвшегося автором ордена Отечественной войны. Первый образец ордена был представлен И. В. Сталину 25 октября 1943 года. Проект ордена, представлявшего собой пятиконечную звезду с центральным круглым медальоном, на котором были размещены погрудные профильные барельефы Ленина и Сталина (как и в предшествующем проекте Неёлова) Верховным Главнокомандующим одобрен не был. Сталин высказал пожелание поместить в центре медальона изображение Спасской башни Кремля. 29 октября Кузнецов представил несколько новых эскизов, из которых Сталин выбрал один — с надписью «Победа». Кроме того, художнику было поручено несколько подкорректировать внешний вид ордена: укрупнить размеры Спасской башни и фрагмента Кремлёвской стены, фон сделать голубым, а также изменить размеры расходящихся лучей между вершинами красной звезды (так называемые штралы). 5 ноября был готов пробный экземпляр ордена, изготовленный из платины, бриллиантов и рубинов, который и был окончательно одобрен. Всего Кузнецовым было предложено более пятнадцати различных вариантов ордена.

Поскольку для изготовления ордена необходимы были драгоценные металлы (платина и золото), бриллианты и рубины, выполнение заказа на производство знаков ордена было поручено мастерам Московской ювелирно-часовой фабрики, что явилось уникальным случаем — «Победа» стал единственным из всех отечественных орденов, выполненным не на Монетном дворе. Предполагалось изготовить 30 знаков ордена. По расчётам специалистов, на каждый орден требовалось 180 (с учётом на порчу) бриллиантов, 50 алмазов огранки розой и 300 граммов платины. По распоряжению Совнаркома Главювелирторгу было отпущено 5400 бриллиантов, 1500 алмазов огранки розой и 9 килограммов чистой платины. В процессе изготовления ордена мастер высшей квалификации Московской ювелирно-часовой фабрики И. Ф. Казённов столкнулся со следующей проблемой: природные рубины имели различные оттенки красного и собрать из них даже один орден, выдержав цвет, не представлялось возможным. Тогда было принято решение использовать искусственные рубины, из которых можно было нарезать нужное количество заготовок одинаковой окраски.

Экспертиза поступивших в 2010 году в Музеи Московского Кремля экземпляров ордена «Победа» показала, что для изготовления орденов использовались в том числе бриллианты, извлечённые в предвоенное время из хранившихся в Гохране императорских орденов и других предметов, украшенных бриллиантами.

Всего было изготовлено 22 экземпляра ордена, из которых 2 экземпляра никому не вручались.

Первые награждения 1944 года 
Первое награждение состоялось 10 апреля 1944 года. Обладателем ордена № 1 стал командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Орден № 2 получил начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза А. М. Василевский. Орденом «Победа» № 3 был награждён Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. В. Сталин. Все они отмечены этой наградой за освобождение Правобережной Украины.

В своей книге «Воспоминания и размышления» Г. К. Жуков написал об этом событии:

Маршал Советского Союза А. М. Василевский в своей книге «Дело всей жизни» написал о награждении орденом так:

Конец войны 

Следующие награждения прошли только через год: 30 марта 1945 года кавалерами ордена стали командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза Г. К. Жуков — за умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования (второй орден), командующий 2-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский — за освобождение Польши, и командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза И. С. Конев — за освобождение Польши и форсирование Одера.

Указом от 19 апреля 1945 года вторым орденом был награждён командующий 3-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза А. М. Василевский — за взятие Кёнигсберга и освобождение Восточной Пруссии, с формулировкой: «За умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования по руководству боевыми операциями большого масштаба в результате которых достигнуты выдающиеся успехи в деле разгрома немецко-фашистских войск».

26 апреля того же года были награждены ещё двое: командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский и командующий 3-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин. Оба были награждены за освобождение в тяжёлых, кровопролитных сражениях территорий Венгрии и Австрии.

31 мая указом Президиума Верховного Совета СССР был награждён командующий Ленинградским фронтом Маршал Советского Союза Л. А. Говоров — за разгром немецких войск под Ленинградом и в Прибалтике.

4 июня орденом «Победа» за планирование боевых операций и координацию действий фронтов в течение всей войны были награждены ещё двое военачальников: представитель Ставки Верховного Главнокомандования Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко и начальник Генерального штаба генерал армии А. И. Антонов.

Указом от 26 июня 1945 года И. В. Сталин был второй раз награждён орденом «Победа».

По итогам войны с Японией 8 сентября 1945 года кавалером ордена «Победа» стал командующий Дальневосточным фронтом Маршал Советского Союза К. А. Мерецков.

Награждение союзников 

После окончания войны было принято решение наградить орденом «Победа» военачальников союзных войск. Указом от 5 июня 1945 года «за выдающиеся успехи в проведении боевых операций большого масштаба, в результате которых была достигнута победа Объединённых наций над гитлеровской Германией» были награждены:
 Генерал армии США Дуайт Эйзенхауэр
 Фельдмаршал сэр Бернард Лоу Монтгомери

Король Румынии Михай I Гогенцоллерн-Зигмаринген 23 августа 1944 года арестовал сотрудничавших с гитлеровской Германией членов правительства Румынии. За этот поступок Михай 6 июля 1945 года был награждён орденом «Победа» с формулировкой «За мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с Объединёнными Нациями в момент, когда ещё не определилось ясно поражение Германии».

Маршал Польши Михал Роля-Жимерский был награждён орденом 9 августа 1945 года «за выдающиеся заслуги в деле организации вооружённых сил Польши и за успешное проведение боевых операций Войска Польского в решающих битвах против общего врага — гитлеровской Германии».

Последним иностранным кавалером ордена «Победа» стал 9 сентября 1945 года Маршал Югославии Иосип Броз Тито «за выдающиеся успехи в проведении боевых операций большого масштаба, способствующих достижению победы Объединённых Наций над гитлеровской Германией».

В 1966 году орденом «Победа» предполагалось наградить Президента Франции Шарля де Голля во время его визита в СССР, но награждение так и не состоялось.

Орден «Победа» у Л. И. Брежнева 
20 февраля 1978 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ о награждении Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР, Председателя Совета обороны СССР Маршала Советского Союза Л.И. Брежнева орденом «Победа», что букве статута не соответствовало. Однако Президиум Верховного Совета СССР зачастую не руководствовался буквально статутом орденов и во время войны: известны, например, награждения орденом «Победа» лиц, не занимавших постов в высшем командном составе Красной Армии (а именно, всех иностранных кавалеров), или награждения полководческим орденом Суворова оружейников В. Г. Грабина и Ф. В. Токарева, а также награждения воинских частей орденами, предназначенными по статуту для командного состава (орденами Кутузова, Суворова, Нахимова, Ушакова, Богдана Хмельницкого).

21 сентября 1989 года Председатель Верховного Совета СССР М. С. Горбачёв подписал указ Президиума Верховного Совета СССР об отмене награждения Л. И. Брежнева орденом «Победа» с формулировкой «как противоречащего статуту ордена».

Согласно бухгалтерскому отчёту Финхозотдела Президиума Верховного Совета СССР за 1978 год для вручения Брежневу списали экземпляр ордена № 13, ранее принадлежавший маршалу Говорову, однако на самом деле в этом двадцатом по счёту награждении задействовали ранее никому не вручавшийся орден под № 20 (также изготовленный в 1945 году). Грубую ошибку в учёте ценностей, хранившихся в Орденской кладовой, удалось исправить лишь спустя 8 лет и 9 месяцев (через 4 года после смерти генсека) благодаря беспрецедентному «изъятию наград» (в том числе, и ордена «Победа» № 20) из семьи Л. И. Брежнева, осуществлённому обновлённым руководством Отдела наград ПВС СССР.

Кавалеры ордена

Судьба вручённых орденов 
Все ордена, вручённые советским военачальникам, находятся в России. В Центральном музее Вооружённых Сил находится 5 орденов «Победа»: два Жукова, два Василевского и один Малиновского. В зале Победы этого музея выставлены копии орденов, сами ордена находятся в запасниках.

Остальные экземпляры ордена «Победа» находились в Управлении Президента Российской Федерации по кадровым вопросам и государственным наградам. В 2005 году экземпляр ордена № 20, принадлежавший Л. И. Брежневу, был передан в фонд Музеев Московского Кремля. В 2010 году за ним последовали восемь орденов «Победа» (Сталина, Рокоссовского, Конева, Толбухина, Говорова, Мерецкова и Антонова).

Орден, принадлежавший маршалу Тимошенко, а также один из невручённых экземпляров находятся в музее Гохрана России, ещё один из невручённых — в Государственном Эрмитаже. Точное место хранения знака ордена, принадлежавшего маршалу Роля-Жимерскому, не установлено.

Награда Эйзенхауэра находится в Мемориальной библиотеке 34-го президента США в его родном городе Абилин (штат Канзас).

Орден маршала Тито экспонировался в Музее «25 мая» (Музей истории Югославии) в Белграде (Сербия), на 2014 год находился в Имперском военном музее в Лондоне.

Награда фельдмаршала Монтгомери экспонируется в Имперском военном музее в Лондоне.

Неясна судьба ордена «Победа», принадлежавшего королю Михаю I (на празднование 60-летия Победы он приехал без ордена). Существует версия, что монарх продал награду в конце 1980-х за 4 миллиона долларов. В интервью журналу «Огонёк» в 2011 году Михай I сообщил, что орден хранится «в банковском сейфе». Согласно официальной версии, «орден „Победа“ находится в имении короля Михая I в местечке Версуа, в Швейцарии». В декабре 2017 года скончался последний кавалер ордена — бывший король Румынии Михай I.

Статут ордена 

1. Орденом «Победа», как высшим военным орденом, награждаются лица высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение таких боевых операций в масштабе нескольких или одного фронта, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Красной Армии.

2. Награждение орденом «Победа» производится только Указом Президиума Верховного Совета СССР.

3. Орден «Победа» носится на левой стороне груди на 12—14 см выше пояса.
Для награждённых орденом «Победа» учреждается, в знак особого отличия, мемориальная доска для внесения на неё имён кавалеров ордена «Победа». Мемориальная доска устанавливается в Большом Кремлёвском дворце.

Описание

Знак ордена 

Знак ордена «Победа» представляет собой пятиконечную рубиновую звезду, окаймлённую бриллиантами. В промежутках между концами звезды расходящиеся лучи, усеянные бриллиантами. Середина звезды представляет собой круг, покрытый голубой эмалью, окаймлённый лаврово-дубовым венком. В центре круга золотое изображение кремлёвской стены с мавзолеем Ленина и Спасской башней в центре. Над изображением надпись белыми эмалевыми буквами «СССР». В нижней части круга на красной эмалевой ленточке надпись белыми эмалевыми буквами «ПОБЕДА».

Знак ордена изготавливается из платины. В украшении ордена использованы платина, золото, серебро, эмаль, пять искусственных рубинов в лучах звезды и 174 мелких бриллианта.

Размер звезды между противолежащими вершинами 72 мм. Диаметр круга с изображением Спасской башни — 31 мм. Общий вес ордена — 78 г. Содержание платины в ордене — 47 г, золота — 2 г, серебра — 19 г. Вес каждого из пяти рубинов — 5 карат. Общий вес бриллиантов на знаке — 16 карат.

Знак ордена «Победа» — сложной конструкции, состоит из многих составных частей. Основа звезды и расходящиеся лучи выполнены из платины. Центральный округлый медальон выполнен из серебра и покрыт эмалью. Накладное изображение Спасской башни, Мавзолея и лавровых ветвей выполнено из платины и позолочено.

В центре реверса знака закреплена пятью заклёпками округлая серебряная пластина, в центре которой расположен серебряный нарезной штифт. Прижимная гайка округлой формы, диаметром 14—16 мм, выполнена из серебра.

Лента 
Орденская лента шёлковая муаровая, шириной 46 мм. Она сочетает в себе цвета 6 других советских орденов, разделённые белыми промежутками шириной в полмиллиметра:
 Оранжевый с чёрным посередине — орден Славы
 Голубой — орден Богдана Хмельницкого
 Тёмно-красный (бордо) — орден Александра Невского
 Тёмно-синий — орден Кутузова
 Зелёный — орден Суворова
 Красный (центральная секция), шириной 15 мм — орден Ленина
Лента носится на отдельной прямоугольной планке шириной 46 мм и высотой 8 мм на 1 см выше лент остальных орденов и медалей.

Установленное в 1944 году требование ношения планки с лентой ордена выше остальных планок на 1 см было трудновыполнимо на практике из-за ограниченности места на кителе. 30 июня 1955 года приказом Министра Обороны № 105 было введено правило ношения планки с лентой ордена «Победа» выше остальных планок, но без отрыва от них. И только после награждения орденом Л. И. Брежнева, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1980 года было вновь установлено ношение планки с лентой ордена «Победа» на 1 см выше планок с лентами других наград.

Особенности и разновидности ордена 
Существовало две разновидности способа крепления ордена. Все знаки ордена «Победа» при изготовлении имели штифтовое крепление. В 1978 году, перед вручением Л. И. Брежневу, знак ордена с учётным номером XX был переделан под булавочное крепление. Орден, вручённый фельдмаршалу Монтгомери, также был переделан под булавочное крепление, традиционное для английских наград.

Положение ордена в Российской Федерации 

Ордена «Победа» нет в системе наград Российской Федерации. При этом правила ношения ордена «Победа» имеются в ряде действующих нормативных правовых актов России. В частности, согласно Порядку ношения военнослужащими государственных наград, знаков отличия и других знаков органов безопасности Правил ношения военной формы одежды, знаков различия и знаков отличия военнослужащими органов Федеральной службы безопасности, утверждённых Приказом ФСБ России от 31 марта 2008 года № 130, «высший военный орден „Победа“ размещают левее звезды ордена „За заслуги перед Отечеством“ или на его месте».

Согласно Правилам ношения форменной, специальной одежды, обуви и снаряжения должностными лицами таможенных органов Российской Федерации, утверждённым Приказом ФТС России от 4 сентября 2007 года № 1078, «высший военный орден „Победа“ размещают на левой стороне груди ниже орденов и медалей левее звезды ордена „За заслуги перед Отечеством“».

В Общероссийском классификаторе информации о населении (ОК 018-95), утверждённом Постановлением Госстандарта России от 31 июля 1995 года № 412, орден «Победа» также упомянут в фасете 60 «Награды СССР».

Орден «Победа» в филателии, нумизматике и памятных знаках

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Кирилл Цыпленков. Орден «Победа»: легенды и факты // Российская государственная библиотека искусств
 Кавалеры ордена «Победа»
 Грамота к ордену «Победа»

Награды Великой Отечественной войны
Победа